Zawody pucharu świata w biathlonie w Ruhpolding były piątymi w sezonie 2015/2016 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywano pomiędzy 13–17 stycznia 2016. Rywalizacja odbywała się w biegu indywidualnym, sztafetach oraz w biegu masowym. Po odwołaniu zawodów w Oberhofie, biathloniści gościli w Ruhpolding drugi tydzień z rzędu.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sztafety

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Klasyfikacje po zawodach w Ruhpolding

Przypisy

Bibliografia 
 

Ruhpolding
2016 w Niemczech
Biathlon w Niemczech